Хвалы́нск — город в Саратовской области России, административный центр Хвалынского района. Расположен на правом берегу Волги, у подножия Хвалынских холмов, в 237 км к северо-востоку от Саратова, в  к юго-востоку от железнодорожной станции Возрождение Приволжской железной дороги. Население —  чел. ().

История 

Хвалынск был основан в 1556 году как русский сторожевой пост Сосновка на волжском острове Сосновый. Поселение это управлялось келарем московского Чудова монастыря. В 1606 году поселение было перенесено на место современного города и стало селом Сосновый Остров. С 1780 года — уездный город Хвалынск.

Хвалынск вместе с его окрестностями до революции был одним из центров старообрядчества России — во многом благодаря старообрядцам, гонимых правительством из Хлынова и появившихся в Сосновке в 1703 году, эти края были заселены.

Хвалынск издавна славился своими садами. В XIX веке с речных пристаней Хвалынска ежегодно отправлялось до 56 тысяч тонн яблок. 

В 1892 году в Хвалынске произошёл знаменитый холерный бунт, сопровождавшийся убийством докторов и грабежом домов богатых горожан. Убийство правительственного доктора А. М. Молчанова во время холерного бунта 1892 года было описано В. В. Вересаевым в повести «Без дороги», вышедшей в 1895 году; о них сообщал И. Ф. Кошко в своих «Записках губернатора» в 1916 году; К. С. Петров-Водкин даже сочинил в 1905 году пьесу «В маленьком городке» из трёх действий, которую предварил эпиграфом: «Люди, когда они потеряют последнюю искру веры, — задушат друг друга звериными объятьями...», а позже описал трагическую смерть Молчанова в своей повести «Хлыновск».

В соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года «Об изменениях в административно-территориальном делении Саратовской области» город Хвалынск был отнесён к категории городов областного подчинения Саратовской области, при этом все сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся Хвалынского района были подчинены Хвалынскому городскому Совету народных депутатов, при сохранении Хвалынского района как административно-территориальной единицы).

Население

Экономика

Промышленность

Пищевая 
В городе имеются маслодельный завод — производитель молочной, кисломолочной продукции и сливочного масла, завод овощных и фруктовых консервов «Черемшанское» и пельменный завод. Завод по производству растительных масел используется сегодня только как элеватор и входит в Холдинг «Солнечные продукты».

Строительных материалов 
В городе действовал кирпичный завод.

Машиностроение 
В Хвалынске работает завод гидроаппаратуры. Работал завод электронного машиностроения.

Туризм 
Важной составной частью экономики современного Хвалынска является туристическая сфера. Туристический поток в город идёт не только из Саратовской области, но и из других регионов России. Вблизи города находится Хвалынский национальный парк с расположенным на его территории горнолыжным курортом.

В городе останавливаются проходящие круизные теплоходы (12-14 шт. в год).

Достопримечательности 
Наряду с главными достопримечательностями — краеведческим музеем, картинной галереей имени К. С. Петрова-Водкина (бывший дом Радищевых), домом-музеем К. С. Петрова-Водкина — в городе также много каменных зданий с оригинальной архитектурой: Кресто-Воздвиженская церковь (архитектор Терликов Ю.Н.), дома купцов Кащеева, Черткова, Солдаткина, церковь на Сенной площади, дача купца Михайлова-Кузьмина (архитектор Р. Ф. Мельцер). В 1990 году в городе был создан музей поэта С. С. Наровчатова.

Хвалынский краеведческий музей 
Хвалынский краеведческий музей был основан 1 января 1899 года. Создал его один из потомков А.Н. Радищева — Михаил Алексеевич Радищев (1859—1922), который имел исключительные по своему значению коллекции, известные в Москве и Санкт-Петербурге. В 1918 году музей возглавил член-корреспондент Немецкой, Польской и Российской академий наук Конрад Гросс. Он с самого начала обеспечил научное, краеведческое направление в развитии музея. Экспозиция музея размещается в двух зданиях. Одно из них представляет собой двухэтажный кирпичный особняк Михайловых-Радищевых, построенный в стиле провинциального классицизма в начале XIX века по проекту А. Н. Воронихина.

Хвалынский художественно-мемориальный музей К. С. Петрова-Водкина 
Хвалынский художественно-мемориальный музей (филиал Саратовского художественного музея имени А. Н. Радищева) был открыт 1 мая 1960 года. В состав музея входят: картинная галерея имени К. С. Петрова-Водкина, расположенная в бывшем владении правнуков А. Н. Радищева, построенном в 1871 году, и дом-музей художника, размещённый в деревянном здании постройки 1895 года, купленном К. С. Петровым-Водкиным для родителей в 1905 году. В галерее хранятся и экспонируются рисунки, этюды и картины К. С. Петрова-Водкина, старообрядческие иконы конца XVIII — начала XX века, произведения современников художника: хвалынских живописцев из раннего окружения К. С. Петрова-Водкина — В. Ф. Орехова, Г. Г. Платонова, Л. А. Радищева, И. А. Елатонцева, — и его друзей и коллег последующих лет — И. С. Горюшкина-Сорокопудова, П. В. Кузнецова, Е. М. Бебутовой, А. В. Лентулова, Н. В. Кузьмина, В. А. Фаворского. В собрании галереи также представлены работы живописцев второй половины XX века и современных художников, работающих летом в Хвалынске на пленэре. В доме-музее представлены ранние произведения К. С. Петрова-Водкина, его личные вещи, предметы быта родителей художника, фотографии, документы из семейного архива и другие материалы. В 2016 году в центре города установлен памятник художнику К. С. Петрову-Водкину работы скульптора А. А. Щербакова.

Известные личности 
 См. :Категория:Родившиеся в Хвалынске.

См. также 
 Черемшаны 1

Примечания

Литература 
 
 М. Ю. Лапушкин. Хвалынск. Филокартия, 2009, № 5(15). — с. 2—5.

Ссылки 
 Хвалынск в энциклопедии «Мой город»
 Хвалынск в Большой Саратовской Энциклопедии
 История Хвалынска
 История герба Хвалынска

Горнолыжные курорты России
Города на Волге
Города Саратовской области
Населённые пункты Хвалынского района
Районные центры Саратовской области
1556 год в России
Кузьма Петров-Водкин